Лела́дзе () — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Леладзе, Георгий Давидович (1919—1993) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Леладзе, Дементий Евстатиевич (1901 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Леладзе, Киазо (род. 1966) — латвийский арбитр категории ФИФА по мини-футболу.